Nelson Erazo ist der Name folgender Personen:

* Nelson Erazo (Leichtathlet) (* 1959), puerto-ricanischer Leichtathlet 
 Nelson Rodriquez Erazo, eigentlicher Name von Homicide (Wrestler) (* 1977), US-amerikanischer Wrestler